O Campeonato do Reino Unido de 2022, também conhecido originalmente como 2022 UK Championship e oficialmente como 2022 Cazoo UK Championship, foi um torneio profissional de snooker que aconteceu de 12 a 20 de novembro de 2022 no York Barbican em York, na Inglaterra. O quinto evento do ranking e o primeiro evento da Tríplice Coroa () da temporada de snooker de 2022–23, o torneio foi a 46ª edição do Campeonato do Reino Unido, realizado pela primeira vez em 1977. Organizado pela World Snooker Tour e patrocinado pela varejista de automóveis Cazoo, o evento foi transmitido no Reino Unido pela BBC e Eurosport. O vencedor recebeu 250 mil libras esterlinas de uma premiação total de 1 milhão e 205 mil libras esterlinas.

Os organizadores do torneio mudaram o sistema de disputa do evento de 2022, substituindo o formato onde todos os 128 jogadores iniciavam desde a primeira rodada usado de 2013 a 2021 por um formato que se assemelhava ao do Campeonato Mundial de Snooker. No novo formato, os 16 melhores jogadores do ranking mundial entraram como "cabeças-de-chave" a partir das oitavas de final, onde se juntaram a 16 qualificados das fases de qualificação para 128 jogadores que aconteceu de 5 a 10 de novembro em Ponds Forge em Sheffield. Aos 60 anos, o inglês Jimmy White se tornou o jogador mais velho a se classificar para as fases finais do torneio desde Eddie Charlton, de 63 anos, em 1993.

O defensor do título foi o chinês Zhao Xintong, que derrotou o belga Luca Brecel por 10–5 na final do evento de 2021. Zhao perdeu por  na primeira rodada para o inglês Sam Craigie. O norte-irlandês Mark Allen chegou à sua terceira final do Campeonato do Reino Unido, tendo sido vice-campeão em 2011 e 2018, onde enfrentou o tricampeão Ding Junhui, que alcançou sua primeira final do ranking em três anos. Allen perdia por 1–6 na final, mas venceu nove dos últimos dez frames e levou o título com uma vitória por 10–7. Ele se tornou o segundo jogador da Irlanda do Norte a vencer o Campeonato do Reino Unido, depois de Alex Higgins em 1983. Foi o oitavo título em provas do ranking de Allen e seu segundo título da Tríplice Coroa. O chinês Cao Yupeng fez o maior break do torneio com um 144 em sua partida pela segunda rodada da qualificação contra Callum Beresford.

Visão geral 

O Campeonato do Reino Unido de 2022 foi um torneio profissional de snooker que aconteceu de 12 a 20 de novembro no York Barbican em York, na Inglaterra.[1] O quinto evento do ranking e o primeiro torneio da Tríplice Coroa da temporada de snooker de 2022–23, o torneio foi a 46ª edição do Campeonato do Reino Unido (), que foi realizado pela primeira vez em 1977 com o nome de Campeonato Profissional de Snooker do Reino Unido (). Nos primeiros sete anos do torneio, apenas residentes no Reino Unido ou portadores de passaporte eram elegíveis para a competição. No evento de 1984, o Campeonato do Reino Unido tornou-se uma prova do ranking aberta a jogadores de qualquer nacionalidade, o que vem acontecendo desde então.

Para o evento de 2022, um formato semelhante ao Campeonato Mundial substituiu o sistema de disputa onde todos os 128 jogadores iniciavam na mesma fase e que foi usado nos nove anos anteriores, de 2013 a 2021. Os 16 melhores jogadores no ranking mundial de sinuca foram cabeças de chave e entraram diretamente nas oitavas de final. Outros 128 jogadores — incluindo profissionais ranqueados fora dos 16 primeiros, jogadores amadores líderes da Q Tour da WPBSA e outros eventos amadores e jogadores juniores de alta performance do Reino Unido— competiu em um torneio de qualificação de quatro rodadas de 5 a 10 de novembro em Ponds Forge em Sheffield, onde os jogadores mais bem ranqueados entravam  em rodadas diferentes. Os 16 que foram mais bem-sucedidos na qualificação avançaram para as oitavas de final em York, onde foram sorteados aleatoriamente nas 16 chaves dos cabeças de chave. As rodadas de qualificação foram transmitidas no serviço de streaming Discovery+, bem como nos canais do Facebook e YouTube da World Snooker Tour.

Todas as partidas antes da final foram disputadas no melhor de 11 frames. A final foi disputada no melhor de 19 frames. Devido ao formato revisado, o local em York apresentava duas mesas no início, em vez das oito mesas usadas nos anos anteriores. As principais etapas do evento foram transmitidas no Reino Unido pela BBC e Eurosport, e na Europa pela Discovery+ e Eurosport. Pela Kuaishou, Huya Live, Youku e CCTV na China; NowTV em Hong Kong; e DAZN no Canadá, Estados Unidos e Brasil. Nos demais países, onde não houve outra cobertura, o evento foi transmitido pela Matchroom Sport. O defensor do título foi o chinês Zhao Xintong, que conquistou seu primeiro título do ranking no evento do ano anterior, derrotando o belga Luca Brecel por 10–5 na final.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 1 milhão e 205 mil libras esterlinas, sendo 250 mil libras esterlinas a parte dedicada ao campeão. O evento foi patrocinado pela varejista britânica de automóveis Cazoo. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento é mostrada abaixo:

Jogos

Fase de qualificação

Fase final

Final

Century breaks

Centuries na fase final 
Um total de 52 century breaks (entradas de 100 ou mais pontos; "tacadas centenárias") foram feitas durante a fase principal do torneio.

 137, 107, 103, 102  Ronnie O'Sullivan
 135, 131, 126, 122, 118, 105, 105, 102  Ding Junhui
 133, 111, 110, 104, 100  Shaun Murphy
 132, 115, 113, 109, 108, 105, 105  Mark Allen
 130, 104, 104, 103, 103  Sam Craigie
 129, 100  Mark Selby
 128  Zhou Yuelong
 127, 123, 105, 101, 100  Jack Lisowski
 127, 112, 105  Ryan Day
 124  Luca Brecel
 119, 111  Hossein Vafaei
 118  Xiao Guodong
 103, 102  Stuart Bingham
 103, 101  Kyren Wilson
 103, 100  Tom Ford
 102, 101  Joe Perry

Centuries na fase de qualificação 
Um total de 74 century breaks foram feitas durante a fase classificatória do torneio.

 144  Cao Yupeng
 140, 112  Matthew Selt
 140  Li Hang
 135, 116  Ashley Hugill
 135  Chen Zifan
 134, 108  Andy Hicks
 134, 103  Dylan Emery
 134, 102  Joe Perry
 132, 120  Yuan Sijun
 130  Ali Carter
 129, 124, 108, 106, 103  Marco Fu
 129, 121, 104, 100  Sam Craigie
 129  Jak Jones
 127  Zak Surety
 127, 111  Hossein Vafaei
 126, 109  Matthew Stevens
 126, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 124  Fan Zhengyi
 123, 120  Ding Junhui
 123, 113  Fraser Patrick
 123  Peter Lines
 122  Jordan Brown
 121  Dominic Dale
 121  Pang Junxu
 120  Robbie Williams
 119, 107  Michael White
 117, 101, 100  Zhou Yuelong
 117  Jamie Clarke
 116  Andy Lee
 116  Si Jiahui
 113  Julien Leclercq
 113  Wu Yize
 112, 109, 106  Duane Jones
 112  Xu Si
 111  Anthony Hamilton
 109, 101  David Lilley
 108, 102  Tom Ford
 108, 100  Stephen Maguire
 106  David Gilbert
 106  Lyu Haotian
 106  Ross Muir
 103  Alfie Burden
 103  Andres Petrov
 103  Jimmy White
 102  Mark Joyce
 102  Lyu Haotian
 101  Ryan Davies
 100  Tian Pengfei

2022 no snooker